Чеботарёво — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чеботарёво — до 2022 г. название села Курмангазы в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Чеботарёво — село в Кувандыкском районе Оренбургской области.